Drapieżcy – seria komiksowa 
 Drapieżcy (Ravenous) – amerykański film z 1999 
 Drapieżcy (Prey) – powieść Grahama Mastertona

Zobacz też